O campeonato gaúcho de rugby de 2015 foi disputado por seis equipes, em turno e returno, com a disputa do título, pelo regulamento da FGR, Federação Gaúcha de Rugby, sendo decidida entre o campeão dos dois turnos, o que acabou não ocorrendo, com o Farrapos, de Bento Gonçalves vencendo todos os jogos e sendo campeão por antecipação.

PRIMEIRO TURNO

Classificação - Primeiro Turno 

Farrapos - Campeão do Primeiro Turno

SEGUNDO TURNO

Classificação - Segundo Turno 

Farrapos Campeão do Segundo Turno

CLASSIFICAÇÃO GERAL

Legendas das Tabelas 
Pts - Pontos; J - Jogos; V - Vitórias; D - Derrotas; PBO - ponto-bônus ofensivo (4 tries ou mais na mesma partida); PBD - Ponto-bônus defensivo (Derrota por 7 ou menos pontos de diferença);

PP - Pontos pró; PC - Pontos contra.

Pontuação 
Vitória - 4 pontos 

Empate - 2 pontos

Derrota - 0 pontos

Ponto Bônus Ofensivo - 4 tries ou mais na mesma partida

Ponto Bônus Defensivo - Derrota por 7 pontos ou menos de diferença

Curiosidades 
Maior placar do campeonato: Brummers 7-75 Serra 

Maior diferença de pontos: Brummers 7-75 Serra; Charrua 68-0 Brummers

Média de pontos por jogo no 1º turno: 47,2 pontos por partida

Média de pontos por jogo no 2º turno: 47,33 pontos por partida

Média de pontos do campeonato: 47,26 pontos por partida

Melhor ataque: Farrapos, 449 pontos

Melhor defesa: Charrua, 103 pontos

Pior ataque: Brummers, 70 pontos

Pior defesa: Brummers, 477 pontos

Fontes: Portal do Rugby e Federação Gaúcha de Rugby

Campeonato Gaúcho de Rugby
Rugby de 2015 no Brasil